Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2018 steht für:

 Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2018 - Série A1
 Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2018 - Série A2